Ви́ктор Ка́рлович Шми́дт (2 апреля 1865 года, Санкт-Петербург, Российская империя — 7 мая 1932 года, Пермь, Уральская область, РСФСР) — русский медик, зоолог, крупнейший российский специалист по микроскопической анатомии и эмбриологии, профессор, ректор Пермского университета (1923–1924), директор БиоНИИ при Пермском университете (1923–1931).

Биография 
C 1873 по 1884 год учился в Санкт-Петербургском немецком училище Св. Петра.

С 1884 по 1890 год учился на медицинском факультете Императорского Дерптского университета.

12 апреля 1891 года в возрасте 26 лет защитил диссертацию на учёную степень доктора медицины.

С 1893 по 1898 годы в качестве прозектора Дерптского университета читал лекции по сравнительной анатомии, гистологии и эмбриологии на медицинском факультете университета.

С 1899 по 1916 годы в качестве приват-доцента по кафедре гистологии Санкт-Петербургского университета В. К. Шмидт читал курс по анатомии человека и вёл научную работу по эмбриологии. Одновременно работал преподавателем, а потом инспектором частной гимназии Видемана и читал лекции на курсах общества Красного Креста.

С 1905 по 1916 год — профессор на кафедре анатомии человека Высших женских (Бестужевских) курсов.

C сентября 1916 года командирован в отделение Петроградского университета в Перми для чтения лекций и ведения практических занятий по анатомии в 1916/17 учебном году.

В 1916 по 1923 годах — создатель и руководитель кафедры нормальной анатомии и эмбриологии Пермского университета.

Летом 1919 года вместе с частью профессорско-преподавательского состава был эвакуирован в Томск, избран на должность приват-доцента по кафедре нормальной анатомии Томского университета. Реэвакуирован в Пермь весной-летом .1920 года

28 ноября 1921 года при непосредственном участии В. К. Шмидта Пермском университете был создан Биологический научно-исследовательский институт.

С 1923 по 1924 годы — ректор Пермского университета.

В 1924 году активном участии В. К. Шмидта происходит слияние медфака Уральского университета с медицинским факультетом Пермского университета.

В 1923 году В. К. Шмидт стал директором Биологического научно-исследовательского института (оставаясь ещё ректором ПГУ). При его руководстве Биологический институт устанавливает широкие научные связи с научными обществами России, старейшими научными организациями Западной Европы, Северной и Южной Америки. В 1925 году Биологический институт отправлял свою печатную продукцию в 43 научных учреждения СССР и в 38 зарубежных института. В. К. Шмидт оставался директором БиоНИИ вплоть до 1931 года.

С 1927 по 1930 год В. К. Шмидт являлся членом Пермского городского Совета, а затем членом президиума Пермского городского Совета.

В. К. Шмидт до последнего времени не прекращал научную деятельность и успел закончить свою последнюю работу «Учение о клетке и современные данные гистологии и гистогенезиса» (опубликована посмертно в 1934 году). В ней он обобщил свои взгляды на строение живого вещества, подчёркивая роль в теле животных синцитиев, симпластов и основного вещества, и показал, что разделение на клетки отсутствует, а они выделяются лишь тогда, когда ткань достигает своей конечной дифференцировки.

Умер 7 мая (по другим данным — 9 мая) 1932 года в Перми от туберкулёза легких. Похоронен на Егошихинском кладбище в Перми, у Успенской церкви.

Сын — Алексей Шмидт, советский учёный, советский археолог и востоковед.

Избранные работы 
 Das Schwangende der Chorda dorsalisbei den Wirbelthieren. — опубликовано в «Anatomische Hefte v. Merkel u.Bonnet», 1893.
 Die Entwickelung des Hinterendes derChorda dorsalis bei Siredon pisciformis (диссертация) 1891.
 Шмидт В. К. К вопросу об иннервации сердца //Русский Архив В. В. Подвысоцкого. 1897.
 Шмидт В. К. Учение о клетке и современные данные гистологии и гистогенезиса // Известия Пермского биол. науч.-иссл. ин-та, 1934. Т. IX. Вып. 4-5.
 Шмидт В. К. Отчет о деятельности Пермского государственного университета за 1923–1924 г. Пермь, 1924.
 Шмидт В. К. Очерк возникновения и истории Пермского государственного университета и Биологического научно-исследовательского института  // Известия Биологического научно-исследовательского института при Пермском университете. Том 5. Вып. 3. 1927. С. 105–118.

Примечания

Источники и ссылки 
 Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермь: Кн. из-во, 1987. С. 8, 26−27, 31.
 Костицын В. И. Шмидт Виктор Карлович // Костицын В. И. Ректоры Пермского университета. 1916—2006 . Изд. 2-е, перераб. и доп. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. 352 с. С. 77−79.
 Кузнецова Т. Памятник учёному // Местное время. 2008. 15 октября.
 Немилов А. Потери науки // Природа. 1933. № 1. С. 74-75.
 Пермский государственный университет имени А. М. Горького. Исторический очерк 1916–1966. Пермь: Кн. из-во, 1966. С. 10, 30, 37−38, 43, 45-46, 55.
 Костицын В. И. Виктор Карлович Шмидт // Костицын В. И. Ректоры Пермского университета. 1916–2006.  Изд. 2-е, перераб. и доп. Пермь: ПГУ, 2006. С. 77–79.
 Костицын В. И., Ошуркова Р. А. Шмидт Виктор Карлович // Профессора Пермского государственного университета: (1916–2001)  / Гл. ред.: В. В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с.  С. 135–136.
 
 
 
 

Медики России
Медики СССР
Ученики Петришуле
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели Томского государственного университета
Преподаватели физико-математического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели медицинского факультета Пермского государственного университета
Сотрудники Естественнонаучного института Пермского государственного университета
Директора Естественнонаучного института Пермского государственного университета
Ректоры Пермского государственного университета
Похороненные на Егошихинском кладбище